Ancharius, gènere de peixos
 Ancharius (senador), senador romà
 Ancharius (tribú), tribú de la plebs